Полуцелое число — число из ряда 

То есть число вида , где  — целое.
Иначе говоря, это рациональное число с дробной частью .

Множество полуцелых чисел обычно обозначается , здесь   обозначает кольцо целых чисел.

Полуцелые числа применяются в квантовой физике (в частности, значения спина фермионов — полуцелые числа).

Свойства 

Среднее арифметическое двух целых чисел разной чётности всегда является полуцелым числом, а двух чисел одинаковой чётности — целым.
Объединение множеств целых и полуцелых чисел образует аддитивную группу , эта группа не является кольцом (так как произведение двух полуцелых в общем случае не даёт целое или полуцелое число). 
Полуцелые являются подклассом двоично-рациональных чисел, то есть рациональных чисел, представимых в виде частного произвольного целого и двойки в целой степени.
Гамма-функция целого и полуцелого аргумента может быть выражена через элементарные функции, для других классов чисел подобных представлений пока не найдено.

Литература 
 

Числа